Чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд 1996 года — 2-й розыгрыш соревнования национальных сборных команд, проводимого под эгидой Европейской гандбольной федерации (EHF). Матчи финального турнира прошли с 24 мая по 2 июня 1996 года в Севилье и Сьюдад-Реале.

Первый и единственный раз (на данный момент в своей истории) чемпионом Европы стала сборная России, в полуфинале взявшая реванш у сборной Швеции за поражение в решающем матче ЕВРО-1994, а в финале обыгравшая хозяев турнира, сборную Испании, ведомую бывшим игроком сборных СССР и России Талантом Дуйшебаевым.

Отборочные игры 
Матчи проходили с 1 февраля по 3 декабря 1995 года. Сборная Испании как команда страны-организатора чемпионата и сборная Швеции как победитель предыдущего европейского первенства были освобождены от отборочных игр.

Квалификация проходила в два этапа: сборные с низкими рейтингами начали борьбу за выход в финальную стадию чемпионата Европы с первого этапа, а более сильные команды — сразу со второго. Заслуживает внимание прорыв сборной Югославии, имевшей низкий рейтинг по причине неучастия в международных соревнованиях 1993—1995 годов и вынужденной из-за этого начать борьбу с первого этапа — она не только выиграла обе отборочные группы, но и успешно выступила в Испании, поднявшись на третью ступеньку пьедестала почёта.

Первый этап

Второй этап

Финальный турнир

Арены 

 Севилья — Palacio de Deportes San Pablo (7000)
 Сьюдад-Реаль — Quijote Arena (5800)

Групповой этап

Группа А (Сьюдад-Реаль) 

24 мая

25 мая

26 мая

28 мая

29 мая

Группа B (Севилья) 

24 мая

25 мая

26 мая

28 мая

29 мая

Классификационные матчи 
31 мая

За 11-е место (Севилья)

За 9-е место (Севилья)

За 7-е место (Сьюдад-Реаль)

За 5-е место (Сьюдад-Реаль)

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Квалификации 
Сборная Испании благодаря второму месту получила путёвку на Олимпийские игры в Атланту (финишировавшая первой сборная России гарантировала себе участие на Олимпиаде раньше, по результатам чемпионата мира-1995). Первые пять команд чемпионата также отобрались в финальную стадию чемпионата мира-1997, а Россия — ещё и на чемпионат Европы-1998.

Примечания

Ссылки 
 ЕВРО-1996 на сайте Европейской гандбольной федерации 
 ЕВРО-1996 на сайте ehf-euro.com

Чемпионаты Европы по гандболу
1996 год в гандболе
Спорт в Испании в 1996 году
Май 1996 года
Июнь 1996 года
Международные спортивные соревнования в Севилье
гандбол